Als Jocs Olímpics de 1912 celebrats a la ciutat d'Estocolm es disputà, per primera vegada als Jocs, una prova de pentatló modern en categoria masculina.

Aquest esport fou inventat per Pierre de Coubertin i combina proves de tir (competició de tir de 10 metres de distància), esgrima (competició d'espasa), natació (200 metres lliures), hípica (concurs de salts d'obstacles) i cross.

Nacions participants 
Hi participaren 32 competidors de 10 nacions diferents:

  Àustria (1)
  (4)
  (1)
  França (2)
  Imperi Alemany (1)

  Imperi Rus (5)
  (2)
  (1)
  Regne Unit (3)
  (12)

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Tir

Natació

Esgrima

Hípica

Atletisme

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Pentatló modern - Estocolm 1912
  www.sports-reference.com - Pentatló modern 1912 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1912
Pentatló modern als Jocs Olímpics